Asclepius – planetoida o numerze katalogowym 4581
 Asclepius (Asklepios, Eskulap) – w mitologii greckiej bóg sztuki lekarskiej (medycyny)

Zobacz też 
 Asclepias (trojeść) – rodzaj roślin z rodziny toinowatych